Der Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal wurde am 26. und 28. Juli 1976 im Olympiastadion Montreal ausgetragen. 35 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde Rosemarie Ackermann, frühere Rosemarie Witschas, aus der DDR. Sie gewann vor der Italienerin Sara Simeoni und der Bulgarin Jordanka Blagoewa.

Für die Bundesrepublik Deutschland gingen Brigitte Holzapfel und die Olympiasiegerin von 1972 Ulrike Meyfarth an den Start. Meyfarth scheiterte überraschend in der Qualifikation, Holzapfel erreichte das Finale und belegte Rang elf.
Neben der Siegerin Ackermann nahm auch Rita Kirst, frühere Rita Schmidt, für die DDR teil. Sie schied in der Qualifikation aus.
Springerinnen aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Die Olympiasiegerin Rosemarie Ackermann aus der DDR verbesserte den bestehenden olympischen Rekord im Finale am 28. Juli um einen Zentimeter auf 1,93 m. Ihren eigenen Weltrekord verfehlte sie damit um drei Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Springerinnen traten am 26. Juli in zwei Gruppen zu einer Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Einzug ins Finale am 28. Juli von 1,80 m war wohl etwas zu niedrig gewählt, denn 21 Wettbewerberinnen – hellblau unterlegt – meisterten diese Höhe. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen um neun Wettbewerberinnen übertroffen, wodurch die Finalaustragung deutlich in die Länge gezogen wurde.

Zeitplan 
26. Juli, 10:00 Uhr: Qualifikation
28. Juli, 14:00 Uhr: Finale

Anmerkung:Alle Zeiten sind in Ortszeit Montreal (UTC−5) angegeben.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 26. Juli 1976, ab 10:00 Uhr

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Datum: 28. Juli 1976, 14:00 Uhr

Topfavoritin war die Weltrekordhalterin und Europameisterin von 1974 Rosemarie Ackermann aus der DDR. Bei den Olympischen Spielen 1972 hatte sie unter dem Namen Rosemarie Witschas Platz sieben belegt. Ihre Hauptkonkurrentin war die Italienerin Sara Simeoni, die vor vier Jahren in München ebenfalls bereits dabei gewesen und Sechste geworden war. Auch die bulgarische Olympiadritte von 1972 Jordanka Blagoewa, hatte sich hier in Montreal für das Finale qualifizieren können und galt wieder als Medaillenanwärterin neben weiteren Teilnehmerinnen wie der Tschechoslowakin Mária Mračnová oder Brigitte Holzapfel aus der Bundesrepublik Deutschland. Ulrike Meyfarth dagegen, die in München so überraschend Olympiasiegerin geworden war, hatte nicht mehr diese Form und scheitert bereits in der Qualifikation. Sie steckte für einige Jahre in einer Krise, bevor sie 1982 gestärkt wiederkam.

21 Springerinnen hatten die Qualifikationshöhe gemeistert. Elf von ihnen bewältigten im Finale die Höhe von 1,87 m. Bei 1,89 m schieden sechs weitere Athletinnen aus. 1,91 m waren es dann, die genommen werden mussten, um eine Medaille zu gewinnen. Von den bis hier fünf verbliebenen Athletinnen schieden mit Mária Mračnová, die Vierte wurde, und der US-Amerikanerin Joni Huntley auf Rang fünf zwei weitere Wettbewerberinnen aus. Simeoni führte nach dieser Höhe, sie hatte bislang keinen Fehlversuch. Ackermann lag auf Platz zwei mit einem Fehlsprung bei 1,89 m. Rang drei in der Zwischenwertung belegte Blagoewa mit einem Fehlversuch über 1,91 m. Die nächste Höhe von 1,93 m bedeutete neuen olympischen Rekord. Alleine Rosemarie Ackermann konnte die Latte überqueren. So wurde sie Olympiasiegerin vor Sara Simeoni und Jordanka Blagoewa, die 1,91 m überquert hatten. Drei Fehlversuche verbuchte Ackermann dann auch bei1,97 m, was neuer Weltrekord gewesen wäre.

Rosemarie Ackermann war die erste Olympiasiegerin der DDR im Hochsprung der Frauen.
Sara Simeoni gewann die erste italienische Medaille in dieser Disziplin.

Video 
 Montreal Olympic Games Highlights - Second Part - Colour, Bereich 5:04 min bis 5:17 min, youtube.com, abgerufen am 21. Oktober 2021

Literatur 
 Ernst Huberty / Willy B. Wange, Die Olympischen Spiele Montreal Innsbruck 1976, Lingen-Verlag, Köln 1976, S. 248f

Weblinks 
 Official Report, Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976: v.3 (englisch/französisch), S. 42f (PDF, 23.245 KB), abgerufen am 21. Oktober 2021
 Montreal 1976, Athletics high jump Women Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 21. Oktober 2021
 Olympedia, Athletics at the 1976 Summer Olympics, High Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 21. Oktober 2021
 Athletics at the 1972 München: Women's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 21. Oktober 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1976
Frauenleichtathletikwettbewerb